SK Austria Klagenfurt – österrikisk fotbollsklubb från Klagenfurt, Kärnten som grundades 2007.

Färger
 Klubbfärger: violett och vit.

Trikåer

Meriter 
 Erste Liga:
 Andra plats: 2019/20

Placering tidigare säsonger

Trupp 2021/22 
Uppdaterad: 5 maj 2022

Kända spelare 
  Alex Timossi Andersson, (2021–...)

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 SK Austria Klagenfurt pá facebook
 SK Austria Klagenfurt pá Soccerway

Fotbollsklubbar i Österrike
Sportklubbar bildade 2007